„Acoustica Tour“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“, което минава през Европа и Азия, като в Азия, „Скорпиънс“ за първи път изнасят концерти в Южна Корея и Индия. По време на турнето през месец май те издават на CD и DVD акустичният си аблум Acoustica, който е записан на живо в началото на тяхната обиколка в Лисабон, Португалия.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Джеймс Котак – барабани
 Ралф Рикерман – бас китара

Дати

Източници 

Музикални турнета от 2001 година
Турнета на „Скорпиънс“